Марцинкя́вичюс () — литовская фамилия.

Известные носители:
 Марцинкявичюс, Альгимантас Йонас (1921—2014) — советский и литовский учёный-медик, сын Миколаса Марцинкявичюса.
 Марцинкявичюс, Вимантас (род. 1969) — литовский художник.
 Марцинкявичюс, Йонас (1900—1953) — литовский и советский писатель.
 Марцинкявичюс, Миколас (1892—1987) — литовский советский врач-терапевт и ученый.
 Марцинкявичюс, Юстинас (1930—2011) — советский литовский поэт.

См. также 
 Марцинкевич 
 Марцинковский